Чемпионат Японской футбольной лиги 1992 — первый розыгрыш Японской футбольной лиги (JFL), которая сформировалась в результате реорганизации JSL и создании двух новых лиг. В сезоне 1992 года JFL была представлена двумя дивизионами, в первый вошли 10 команд («Ямаха Моторс», «Тошиба», «Хонда», «Хитачи» — из Первого дивизиона JSL, «Фудзита», «Янмар Дизель»,  «Фудзицу», «Токио Газ», «Otsuka Pharmaceutical», «НКК» — из Второго дивизиона JSL), и 10 — во второй («Chuo Bohan», «Киото Сико», «Кавасаки Стил», «Cosmo Oil», «Кофу», «NTT Kanto», «Toho Titanium,» «Tanabe Pharmaceutical» — из Второго дивизиона JSL, «Seino Unyu», «Osaka Gas» — из региональных лиг). Розыгрыш чемпионата JFL 1992 года состоял из 18 туров. По итогам чемпионата два лучших клуба второго дивизиона («Chuo Bohan» и «Киото Сико») получили право выступать в первом дивизионе в следующем сезоне, а худшие клубы («Хонда», «НКК» и «Osaka Gas», «Tanabe Pharmaceutical»)  вылетели в низшие лиги.

Турнирная таблица

Первый дивизион

Второй дивизион 

Бывшие футбольные лиги Японии